Pik Pobeda
 Jengish Chokusu, montagna dello Jengish Chokusu di 7439 metri
 Monte Pobeda, montagna dei Monti Čerskij di 3147 metri